Ein Schraper ist ein Musikinstrument, das schon seit der Steinzeit existiert. Es handelt sich dabei um ein Stück Holz oder Knochen, in das Rillen hineingearbeitet wurden. Durch das Kratzen (schrapen) mit einem Stab oder Plättchen auf der Oberfläche lassen sich Geräusche erzeugen. Eine moderne Version (mit Resonanzkörper) ist der Güiro („Sambagurke“).

Weblinks
www.wissenschaft-online.de:  Musik in der Eiszeit

Historisches Musikinstrument
Schrapidiophon